RCB je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Kongo
 Razvojni center Brežice
 Založba RCB

Kratice